osoby o nazwisku Beksiński:
 Mateusz Beksiński (1814–1886) –  powstaniec listopadowy, przedsiębiorca, ojciec Władysława
 Władysław Beksiński (1850–1929) – inżynier architekt, syn Mateusza, ojciec Stanisława
 Stanisław Beksiński (1887–1953) – inżynier geometra, syn Władysława, ojciec Zdzisława
 Zdzisław Beksiński (1929–2005) – artysta malarz, rzeźbiarz, fotograf, syn Stanisława, ojciec Tomasza
 Tomasz Beksiński (1958–1999) – dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy, tłumacz, syn Zdzisława